Il termine cisti (o ciste) può riferirsi a:
Cisti, in botanica, organo che consente la sopravvivenza di piante in periodi sfavorevoli.
Cisti, in medicina, formazione patologica a forma di tasca o di vescica.
Cisti, in biologia, stato quiescente nel quale alcuni microrganismi superano condizioni ambientali avverse
Cisti, in letteratura, personaggio del Decameron di Boccaccio.